Сула́ж-Бонва́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Лагьоль. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12273.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 165 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к северо-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 273 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 174 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 137 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 77,9 %). Из 137 активных работали 127 человек (70 мужчин и 57 женщин), безработных было 10 (3 мужчин и 7 женщин). Среди 37 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон